Le Kuwait Open 2007 est l'édition 2007 du tournoi de squash Kuwait PSA Cup qui se déroule à Koweït du 5 au . 

Le tableau est composé de 32 joueurs dont huit places pour les joueurs issus des qualifications. Les seize meilleurs joueurs sont têtes de série. Bader Al Hussaini reçoit une wildcard pour le tableau principal. 

Ramy Ashour l'emporte en finale face au  mondial Amr Shabana  .

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Kuwait PSA Cup

Liens externes 

PSA World Series 2007
Kuwait PSA Cup
Sport en avril 2007
Sport au Koweït en 2007